Epworth ist die Bezeichnung mehrerer

Orte
 Epworth (Neuseeland), Neuseeland
 Epworth (North Lincolnshire), England
 Epworth (Simbabwe), Simbabwe

in den Vereinigten Staaten:
 Epworth (Alabama), im Washington County
 Epworth (Georgia), im Fannin County
 Epworth (Illinois), im White County
 Epworth (Iowa), im Dubuque County
 Epworth (Kalifornien), im Ventura County
 Epworth (Kentucky), im Lewis County
 Epworth (Missouri), im Shelby County
 Epworth (North Dakota), im Mountrail County
 Epworth (Ohio), im Richland County
 Epworth (South Carolina), im Greenwood County
 Epworth (Tennessee), im Williamson County
 Epworth (Texas), im Hale County – nicht mehr existent
 Epworth (Virginia), im King William County
 Epworth Acres, im Glynn County, Georgia
 Epworth Assembly, im Mason County, Michigan
 Epworth Forest, im Kosciusko County, Indiana
 Epworth Heights, im Clermont County, Ohio

Personen:
 Paul Epworth, britischer Musikproduzent, Musiker und Songwriter